Ženská dvouhra Mutua Madrid Open 2021 probíhala na přelomu dubna a května 2021. Do singlové soutěže madridského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šedesát čtyři hráček. Z kvalifikace se probojovalo patnáct tenistek. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla nizozemská světová desítka Kiki Bertensová, kterou ve druhém kole vyřadila Ruska Veronika Kuděrmetovová. Jednalo se o první ročník madridské události, jenž získal dvoutýdenní charakter. V kategorii WTA 1000 se v tomto ohledu turnaj připojil k Miami a Indian Wells. Dvojnásobná šampionka Serena Williamsová se odhlásila po kritických výrocích vlastníka Iona Țiriaca na její osobu. 

Do prvního turnaje ve dvouhře po mateřské pauze zasáhla bývalá světová třináctka a světová jednička ze čtyřhry Jelena Vesninová z Ruska, když poslední singlový zápas předtím odehrála na French Open 2018. Na divokou kartu startující Paula Badosová se stala první Španělkou v historii madridského turnaje, která postoupila do semifinále.

Vítězkou se stala pátá nasazená Běloruska Aryna Sabalenková, jež ve finále zdolala australskou turnajovou a světovou jedničku Ashleigh Bartyovou po třísetovém průběhu 6–0, 3–6 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo její desátý singlový titul na okruhu WTA Tour a první na antukovém turnaji. Zároveň oplatila Australance dva týdny starou porážku ze stuttgartského finále a březnového Miami Open. Přerušila také její 16zápasovou šňůru výher na červené antuce, která trvala od Rome Masters 2019. V prvním setu, který trval 26 minut, jí jako první hráčka od roku 2017 a teprve osmá v kariéře, nadělila „kanára“. Sabalenková si díky bodovému zisku zajistila posun na nové kariérní maximum, když jí v novém vydání žebříčku patřilo čtvrté místo. Bartyová se díky postupu do finále stala první hráčkou od podzimu 2015 a Sereny Williamsové, která dosáhla na zisk vyšší než 10 000 bodů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mutua Madrid Open 2021